Cette page présente une liste des films ayant obtenu un ou plusieurs Oscars, incluant la 90e cérémonie des Oscars qui s'est déroulée le .

Liste de films 
Si un film a remporté l'Oscar du meilleur film, la ligne est inscrite sur fond beige avec un titre en caractères gras. Toute colonne dans cette liste peut être triée en cliquant sur le symbole de la flèche à droite de la colonne souhaitée.

Attention ! L'année dans le tableau est celle de la sortie du film, et le lien correspondant renvoie à ce qui s'est passé cette année-là au cinéma. Ce n'est pas celle de l'Oscar. L'Oscar récompensant des films qui sont sortis l'année précédente, il n'est attribué que l'année d'après.

Les six premières cérémonies concernaient des films d'une période qui s'étendait sur deux années. Ce n'est qu'à partir de la  cérémonie des Oscars, le , que la forme actuelle est définitivement adoptée, avec une compétition centrée sur les films de l'année écoulée.

Les Oscars d'honneur et Oscars pour une contribution spéciale ne figurent pas dans le tableau.

Statistiques 
Au 
 Nombre total de films : 1336
 Nombre total des gagnants de l'Oscar du meilleur film : 90
 Nombre total de cérémonies : 90
 Nombre total d'Oscars : 2030
 Nombre total de nominations : 5938
 Nombre total de statuettes décernées : 2981

Superlatifs 
Au 
 Films avec le plus d'Oscars : Ben-Hur (1959), Titanic (1997), et Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi (2003) ont remporté 11 Oscars.
 Film avec le plus de nominations : Ève (1950), Titanic (1997) et La La Land ont obtenu chacun 14 nominations.
 Film avec une « victoire absolue » : Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi (2003) a remporté 11 Oscars sur ses 11 nominations.
 Films avec le plus de nominations mais qui n'ont obtenu aucun Oscar : Le Tournant de la vie (1977) et La Couleur pourpre (1985) (11 nominations).
 Films avec le plus d'Oscars mais sans celui du meilleur film : Cabaret (1972) a gagné 8 Oscars sur 10 nominations. L'Oscar du meilleur film avait alors été remporté par Le Parrain (1972), et aussi Gravity (2013) a gagné 7 Oscars sur 10 nominations, l'Oscar du meilleur film avait alors été remporté par Twelve Years a Slave (2013).
 Année avec le maximum de films primés : en 1949, 21 films ont reçu des Oscars.
 Année avec le maximum de catégories : en 1949, 30 catégories ont été présentées.
 Année avec le maximum de nominations : en 1967, pas moins de 70 nominations furent distribuées.
 Année avec le plus petit nombre de films primés : en 1929/1930 et également en 1930/1931, 6 films seulement ont reçu des Oscars.
 Année avec le plus petit nombre de catégories : en 1928/1929, 7 Oscars furent présentés.
 Année avec le plut petit nombre de nominations : en 1927/1928, en 1929/1930, et également en 1930/1931, seulement 17 nominations furent distribuées.

Films obtenu un ou des oscars